Аждаха () — персонаж башкирской мифологии, злой демон в форме чудовищного змея.

Описание 
В большинстве случаев изображается как многоголовый исполинский змей с огнедышащей пастью. В народных сказках может быть 3-,5-,7-,9- и 12-главым.

По представлениям башкир, в аждаха превращается обыкновенная змея, дожившая до ста лет. Дожив до 500—1000 лет, она превращается в демона Юха.

Аждаха также может выступать и в образе красивой женщины. Например, в башкирских преданиях девушка-аждаха выходит замуж за хана, впоследствии её разоблачившего.

Обитает в реках, озёрах, на болотах, иногда в колодце. 
Люди обязаны принести ему в жертву девушку, чтобы он разрешил пользоваться водой из источника.

О размерах аждахи можно судить по сказке «Красная подушка», в которой дочь царя змей и две её подруги прячут семиглавого аждаху в кустах, хотя есть представления, что он в несколько «десятков саженей длиной».

В эпосе «Урал-батыр» и «Акбузат» 
По сюжету эпоса «Урал-батыр», его главный герой Урал-батыр борется за счастье людей с нечистью, со злыми силами природы, в том числе и с аждахой по имени Кахкаха (родственное слово ҡәһ — колдун, ҡәһәр — проклятия) ()''.
Слышал я — недалеко отсюда
Есть страна Аждаха-змея,

Падишах там по имени Кахкахи
 
Жил, волшебной палкой владея.

Она, при желании, огнём вспыхнет,

А если надо — водой разольется

Или поднимет такие ветры,

Что страшнее, чем ураганы.

Но вот, я слышал, неизвестно откуда

Какой-то егет к нему заявился,

Урал-батыром объявился

И не то лестью, не то обманом

Похитил эту волшебную палку

И назвал себя падишахом…

В народных сказках 
Во многих башкирских народных сказках, например «Ахмет-батыр и Худайбирде-батыр», «Егет, победивший тысячеголового аждаху» и другие, батыр спасая девушку вступает в бой с аждахой и побеждает его. По преданиям башкир, тучи иногда уносили аждаху на гору Кафтау.

См. также 
 Асьтаха (чувашский вариант Ажи-Дахака)

Примечания

Литература 
 Хисамутдинова Ф. Г. Мифологический словарь башкирского языка. — М.: Наука, 2010.
 Башҡорт халыҡ ижады. Эпос. / Төҙөүсе А. М. Сөләймәнов. Инеш һүҙ яҙыусы М. М. Сәғитов, һүҙ ахыры Ә. М. Сөләймәнов менән Р. Рәжәпов. Аңлатмалар М. М. Сәғитов менән Ә. М. Сөләймәнов. Яуаплы редакторы Н. Т. Зарипов. Өфө, 1998. 448 б.

Ссылки 
 статья в Башкортостан: Краткая энциклопедия
 Хисамитдинова Ф. Г. Мифологический словарь башкирского языка

Башкирский эпос
Мифические существа в башкирской мифологии
Драконы
Башкирские сказки